Бистро може бити:

 Бистро, мањи услужни локал, ресторан, најчешће без столица
 быстро, брзо на руском језику
 Бистро (програмски језик)

или

 Бистро (Нови Травник), насељено мјесто у општини Нови Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ